Wapen van Hoorn (Noord-Holland), heraldisch wapen van de Noord-Hollandse gemeente Hoorn

Schepen 
 't Wapen van Hoorn (schip, 1619), fluitschip uit Hoorn
 Wapen van Hoorn (schip, 1662), mogelijk een fluitschip, mogelijk een jacht
 Hogersmilde (later Wapen Van Hoorn)
 Wapen van Hoorn (later Hogersmilde)
 Wapen van Hoorn (schip, 1748)